Ramnagar – città censuaria indiana nel distretto di Bardhaman
Ramnagar – località indiana nel distretto di Barabanki
Ramnagar – città indiana nel distretto del Champaran Occidentale
Ramnagar – città indiana nel distretto di Udhampur
Ramnagar – città indiana nel distretto di Nainital
Ramnagar – città indiana nel distretto di Varanasi